Kostelů svatého Michala, tedy archanděla Michaela, je v Praze více:

 Chrám svatého archanděla Michaela (Petřín) – dřevěný pravoslavný kostel z Podkarpatské Rusi (Smíchov)
 Kostel svatého Michala v Jirchářích – gotický přestavovaný kostel v ulici V Jirchářích na Novém Městě
 Kostel svatého Michala (Malá Strana) – zaniklý kostel na místě Strakovy akademie
 Kostel svatého Michaela archanděla (Podolí) – románský novorománsky upravený kostel
 Kostel svatého Michaela archanděla (Praha, Staré Město) – bývalý kostel v Michalské ulici, působiště Jana Husa, dnes komerční využití

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení